Кім Клейстерс виграла свій перший титул на Відкритому чемпіонаті Австралії, який став її четвертою (і останньою) перемогою на турнірах Великого шолома загалом. У фіналі вона здолала Лі На з рахунком 3–6, 6–3, 6–3. Лі стала першою серед спортсменів Азії, яка досягнула фіналу одного з турнірів Великого шолома в одиночному розряді. Хоча вона поступилась у цьому фіналі, але кілька місяців по тому виграла Відкритий чемпіонат Франції.

Цей чемпіонат став останнім турніром Великого шолома для двох колишніх перших ракеток світу, Жустін Енен і Дінари Сафіної. Енен завершила кар'єру через травму ліктя, а Сафіна - травму спини.

Також це був перший турнір Великого шолома, на якому Каролін Возняцкі виступала як перша ракетка світу. Вона вибула в півфіналі.

Сіяні гравчині 
{{columns-list|2|
  Каролін Возняцкі (півфінал)
  Віра Звонарьова (півфінал)
  Кім Клейстерс (переможниця)
  Вінус Вільямс (3 коло, знялась через травму стегна)
  Саманта Стосур (3 коло)
  Франческа Ск'явоне (чвертьфінал)
  Єлена Янкович (2 коло)
  Вікторія Азаренко (4 коло)
  Лі На (фінал)
  Шахар Пеєр (3 коло)
  Жустін Енен (3 коло)
  Агнешка Радванська  (чвертьфінал)
  Надія Петрова (3 коло)
  Марія Шарапова (4 коло)
   Маріон Бартолі (2 коло)
  Анастасія Павлюченкова (3 коло)
  Араван Резаї (1 коло)
  Марія Кириленко (2 коло)
  Ана Іванович (1 коло)
  Кая Канепі (2 коло)
  Яніна Вікмаєр (2 коло)
  Флавія Пеннетта (4 коло)
  Світлана Кузнецова (4 коло)
  Аліса Клейбанова (2 коло)
  Петра Квітова (чвертьфінал)
  Марія Хосе Мартінес Санчес (2 коло)
  Александра Дулгеру (1 коло)
  Даніела Гантухова (1 коло)
  Домініка Цібулкова (3 коло)
  Андреа Петкович (чвертьфінал)
  Луціє Шафарова (3 коло)
  Цветана Піронкова ''(2 коло)
}}

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1=Чвертьфінали
| RD2=Півфінали
| RD3=Фінал

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Каролін Возняцкі
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= Франческа Ск'явоне
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=3

| RD1-seed3=30
| RD1-team3= Андреа Петкович
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=4
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=9
| RD1-team4= Лі На| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5=12
| RD1-team5= Агнешка Радванська
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=64
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Кім Клейстерс| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=77
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7=25
| RD1-team7= Петра Квітова
| RD1-score7-1=2
| RD1-score7-2=4
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Віра Звонарьова| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Каролін Возняцкі
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=5
| RD2-score1-3=3
| RD2-seed2=9
| RD2-team2= Лі На
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=7
| RD2-score2-3=6

| RD2-seed3=3
| RD2-team3= Кім Клейстерс
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Віра звонарьова
| RD2-score4-1=3
| RD2-score4-2=3
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=9
| RD3-team1= Лі На
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=3
| RD3-score1-3=3
| RD3-seed2=3
| RD3-team2= Кім Клейстерс| RD3-score2-1=3
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3=6
}}

 Верхня половина 

 Секція 1 

 Секція 2 

 Нижня половина 

 Секція 5 

 Секція 6 

 Секція 7 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= С Стосур
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Л Девіс
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= МЕ Камерін
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=1
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= В Душевіна
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= О Говорцова
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Чакветадзе
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= С Пірс
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= П Квітова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=22
| RD1-team09= Ф Пенетта
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ан Родіонова
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=

 Секція 8 

| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= К Барруа
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= І Бенешова
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=18
| RD2-team04= М Кириленко
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=31
| RD2-team05= Л Шафарова
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=62
| RD2-score05-3=7
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= К Закопалова
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=77
| RD2-score06-3=5

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Б Йовановські
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=1
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= В Звонарьова
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=16
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=5
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= І Бенешова
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=7

| RD3-seed03=31
| RD3-team03= Л Шафарова
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=69
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= В Звонарьова
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2='''711
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= І Бенешова
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Примітки

Посилання 
 

жінки, одиночний розряд
Тур WTA 2011
2011 у тенісі